Burén och af Burén är två svenska efternamn,  där de med det senare namnet härstammar från en släkt från Östergötland med det förra namnet. Från samma släkt härstammar också den utslocknade adliga ätten Burenstam. 

Släktgrenen med namnet af Burén har detta namn efter Peter Carl af Burén, som 1814 adlades enligt § 37 av Regeringsformen 1809. Detta innebär att endast släktens huvudman är adlig. Adelsnamnet har emellertid enlig svensk namnlag använts av släktgrenen oberoende av adelskap.

Namnet Burén bärs även av släkter utan relation till släkten från Östergötland. 

Offentlig statistik tillgänglig i juli 2018 har följande upplysningar
 327 personer i Sverige har efternamnet Burén
 50 personer i Sverige har efternamnet af Burén

Namnet Burén ingår i geografiska namn.

Personer med efternamnet Burén eller af Burén
 Axel Burén (1842–1923), hovman och operachef
 Carl af Burén  (1861–1937), bruksägare och politiker
 Carl Daniel Burén (1744–1838), bruksägare och industriidkare
 Carl Otto Wilhelm af Burén (1814–1893), jurist och amatörmusiker
 Daniel af Burén (1875–1939), sjukgymnast
 Didrik Pontus af Burén (1802–1878), bruksägare och politiker
 Göran Burén (född 1946), författare
 Julia af Burén, född Centerwall (1876–1974), blindpedagog
 Margareta Lindström, född af Burén (1899–1992), mode- och sömnadskonsulent, författare
 Peter Carl af Burén (1773–1828), bruksägare
 Pontus af Burén (1835–1905), godsägare och politiker
 Sten Burén (1909–1993), konstnär

Personer med liknande namn
 Daniel Buren (född 1938), fransk konceptkonstnär

Se även
 af Burén, adelsätten
 Cerro de Burén, kulle i Dominikanska republiken
 Punta Burén, udde i Kuba

Källor
 

Svenska efternamn